Велика награда Сан Марина 1991. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1991. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 28. априла 1991. године.

Класификација

Занимљивости 
 Пол позиција: Аиртон Сена - 1:21.877
 Најбржи круг: Герхард Бергер - 1:26.531

Референце

Литература 
 
 

Формула 1 1991.
Велика награда Сан Марина